NSU kan syfta på:

 NSU Motorenwerke AG – en tysk cykel-, motorcykel- och personbilstillverkare 1873–1969
 NSU Auto Union AG –  dotterbolag till Volkswagen bildat 1969 som sedan 1985 heter Audi AG
 NSU-Fiat – en tysk licenstillverkare av Fiats personbilsmodeller
 NSU – en sammanslutning för svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsförbund som är verksamma i Nyland i Finland, se Nylands svenska ungdomsförbund
 NSU –  ger råd till den svenska regeringen om inriktning och omfattning av Sverigefrämjande insatser, se Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet
 NSU – en högerextremistisk terroristisk organisation i Tyskland, se Nationalsozialistischer Untergrund